Erythronium ist:

die lateinische Bezeichnung für die Pflanzengattung der Zahnlilien
eine alte Bezeichnung für das chemische Element Vanadium.